Harewood pode se referir a:
 Harewood, Colúmbia Britânica, Canadá.
 Harewood, Nova Zelândia, um subúrbio em Christchurch.
 Castelo de Harewood, perto de Leeds, Inglaterra.
 Harewood House, em West Yorkshire.
 Conde de Harewood
 Harewood (vilarejo)
 Dorian Harewood, ator americano.
 Marlon Harewood, futebolista inglês. 
Desambiguação